Eskola est un nom finnois pouvant désigner:

Toponymes 
 Eskola, village à Kannus
 Eskola, village à Kauhava
 Eskola, quartier de Kotka

Patronymes
 (1908-1989), acteur soviético-estonien
 (né en 1976), musicien américain
 (né en 1986), comédien et acteur américain
Jalmari Eskola (1886-1958), athlète finlandais en cross-country
Pentti Eskola (né en 1938), athlète finlandais en saut en longueur
Pentti Eelis Eskola (1883-1964), géologue finlandais
 (né en 1933), historien finlandais
Uuno Eskola (1889-1958), graphiste et acteur finlandais

Voir aussi
Koruko Ama Birjinaren Eskola, association artistique et culturelle basque

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois
Patronyme estonien